Mjölke kan avse:

 Mjölke (växt) – en flerårig ört i familjen dunörtsväxter
 Mjölke (sädesvätska) – fiskars sädesvätska

NB: språklänkarna för denna sida, till andra språks Wikipedia, gäller betydelsen fiskars sädesvätska (eftersom den länken omdirigerar till ett avsnitt i en artikel).